A CCC Team (UCI csapatkód: CCC) egy megszűnt lengyel profi kerékpárcsapat.

Korábban BMC Racing Team (UCI csapatkód: BMC) egy amerikai profi kerékpárcsapat, melynek fő szponzora a svájci székhelyű BMC Racing kerékpárváz-gyártó cég volt.

Története 
A csapat tagjaként Cadel Evans Tour de France-ot nyert 2011-ben.

Keret (2020)

További információk 
 Hivatalos oldal

Megszűnt kerékpárcsapatok
Kerékpársport az Amerikai Egyesült Államokban
Lengyelország sportélete